Жугурени има више значења:

 Жугурени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Жугурени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Жугурени (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији